Osiedle Centrum w Białej Podlaskiej
 Osiedle Centrum w Białymstoku
 Osiedle Centrum w Hajnówce
 Osiedle Centrum w Iławie
 Osiedla Centrum: A, B, C, D, E w Krakowie
 Osiedle Centrum w Krzeszowicach
 Osiedle Centrum w Kutnie
 Osiedle Centrum w Nowym Sączu
 Osiedle Centrum w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Centrum w Polkowicach
 Osiedle Centrum w Sieradzu
 Osiedle Centrum w Suwałkach
 Osiedle Centrum w Tarnobrzegu

Centrum